Euzetes är ett släkte av kvalster. Euzetes ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Euzetes